Podișu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Podișu (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Podișu (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj